Tweed (rivier), een rivier in Schotland
Tweed (stof), een wollen stof